Geografia:
 Derby, municipi anglès en el comtat de Derbyshire.
 Derby (Colorado)
 Derby (Connecticut)
 Derby (Kansas)
 Derby (Iowa)
 Derby (Vermont)
 Derby Acres, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Miscel·lània:
 Eland de Derby (Taurotragus derbianus), antílop africà
 Opòssum llanós de Derby (Caluromys derbianus), espècie d'opòssum llanós
 Destruction Derby 64, videojoc per la Nintendo 64
 Derby Stallion 64, videojoc de curses a cavall per la Nintendo 64
 L.A. Derby, competició entre els equips C.D. Chivas USA i Los Angeles Galaxy
 Futebol Clube de Derby, club capverdià de futbol de la ciutat de Mindelo a l'illa de São Vicente
 Derby County Football Club, club de futbol de la ciutat anglesa de Derby